Gabry ist der Familienname von:
 Edith Gabry (1927–2012), ungarische Opernsängerin (Pseudonym)
 Pieter Gabry (1715–1770), niederländischer Jurist und Astronom